Europese hoornaar (Vespa crabro)
 Hoornaars (Vespa)
 Hoornaar (dorp), een dorp in de gemeente Molenlanden
 Hoornaar, een inwoner van Hoorn (Noord-Holland)